Alan Knight puede referirse a:
 Alan Knight (académico) (nacido en 1949), académico  australiano y profesor de periodismo y medios de comunicación.
 Alan Knight (futbolista) (nacido en 1961), jugador de fútbol inglés que obtuvo el récord de partidos como portero del Portsmouth FC.
 Alan Knight (historiador) (nacido en 1946), historiador académico británico de estudios de América Latina y especialista en la historia de México.
 Alan Knight (obispo) (1902-1979), obispo de Guayana y Primado de las Indias Occidentales.